WSGI steht für:
 Web Server Gateway Interface, ein Standard-Interface zwischen Webservern und Web Application Frameworks bzw. Web Application Servern 

WS-GI steht für:
 , ISO-3166-2-Code des samoanischen Kreises

WSGI